U-Bahnhof Garibaldi steht für:

 U-Bahnhof Garibaldi FS in Mailand
 U-Bahnhof Garibaldi in Neapel